Kappert ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Kappert (1927–2022), deutscher Ministerialbeamter und Staatssekretär
 Hans Kappert (1890–1976), deutscher Molekularbiologe
 Ines Kappert (* 1970), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Journalistin, Leiterin des Gunda-Werner-Instituts
 Kirsten Kappert-Gonther (* 1966), deutsche Politikerin (Die Grünen), MdB
 Petra Kappert (1945–2004), deutsche Turkologin und Hochschullehrerin